Маце́нко — українське прізвище.

 Маценко Георгій Олексійович (* 1950) — український журналіст, укладач «Книги рекордів України».
 Іван Маценко (? — не раніше 1682) — козацький воєначальник, прилуцький полковник.
 Маценко Іван Антонович (1921—2011) — український письменник.
 Маценко Микола Іванович (* 1960) — український художник.
 Маценко Павло (1897–1991) — український музикознавець, диригент, педагог, публіцист, редактор, громадський діяч.

Українські прізвища
Прізвища на -енко